Retrato é o décimo nono álbum de estúdio do  cantor, compositor e instrumentista cearense Raimundo Fagner lançado pelo selo BMG em 1995.

Faixas
 O Amor Riu de Mim - (Altay Veloso) 
 Chorei Por Você - (Fagner / Fausto Nilo)
 Toque a Madeira  - (Petrúcio Maia / Abel Silva)  
 Melhores Dias - (Fagner / Abel Silva) 
 Acorda Sorri - (Petrúcio Maia / Brandão)  
 Distância - (Fagner / Guilherme de Brito) 
 Rubi Grená - (Nonato Luiz / Sergio Natureza)
 Poeira - (Luis Bonan / Serafim Colombo Gomes)
 Seca do Nordeste  - (Waldir de Oliveira / Gilberto Andrade)
 Baião da Rua  - (Nonato Luiz / Fausto Nilo)

Ficha Técnica
Arranjo e Violão: Luiz Claudio Ramos

Piano: Cristovão Bastos

Baixo Acústico: Adriano Giffoni

Bandolin: Zé Menezes

Flauta: Franklin da Flauta

Clarinete: Edu Morelenbaum  

Arranjos de Base: Robertinho de Recife e Luiz Antonio

Arranjos de Cordas: Eduardo Souto Neto (Faixas 1, 3, 5 e 7)  

Órgão Harmond e Piano: Luiz Antonio

Piano Wurlitz: Cleber Rennó

Guitarra, Violão, Viola e Cavaquinho: Robertinho de Recife  

Guitarra (5), Violão (1, 2 e 8) e Bandolim (9): Cecelo

Baixo: Ciro Cruz

Bateria: Renato Massa

Violão (7): Nonato Luis

Percussão: Mingo Araujo

Sax (3): Franco Sattamini  

Flauta (5 e 8) e Pífano (10): Cesar Michiles  

Acordeon (8): Zé Américo

Quarteto de Cordas (7)  Orquestra de Cordas (1, 3, 4 e 6)  Coro: Simiana, Marize, Roberta Little, Raimundo, Cecelo, Ronaldo Correa, Roberto Correa

 Sítio oficial de Fagner/discografia

Álbuns de 1995
Álbuns de Fagner